Le patronyme Avedon peut nommer :
Doe Avedon (1925-2011), actrice américaine ;
Richard Avedon (1923-2004), photographe-portraitiste américain.